Африканский футболист года — награда, присуждаемая лучшему африканскому футболисту Африканской конфедерацией футбола с 1992 года. Ранее награда присуждалась французским журналом «France Football» с 1970 по 1994 год и называлась Золотой мяч — Африканский футболист года. С 1995 года France Football прекратил выбирать лучшего футболиста Африки. В 1992—1994 годах вручались 2 награды. В 1992 году обе получил Абеди Пеле.

Лучший футболист Африки 2008 года 
В 2008 году КАФ решила вручить 2 награды: одну — лучшему африканскому игроку, выступающему за любой клуб мира (Glo-CAF Player of the Year/Glo-CAF Best Player across the World) — эта награда соответствует условиям прошлых лет, вторую — лучшему африканскому игроку, выступающему за африканский клуб (Inter-Club Player of the Year/Glo-CAF Best Player on the Continent).

Победителя первой награды определило голосование главных тренеров национальных сборных 53 стран-членов КАФ. В шорт-лист вошли Мохаммед Абутрика (Египет, выступал за «Аль-Ахли»), Эммануэль Адебайор (Того, «Арсенал») и Майкл Эссьен (Гана, «Челси»).

Победителя второй награды определило голосование главных тренеров клубов, вышедших в групповой этап Лиги чемпионов КАФ 2008. В шорт-лист вошли Мохаммед Абутрика (Египет, «Аль-Ахли»), Ахмед Хассан (Египет, «Аль-Ахли»), Флавиу Амаду (Ангола, «Аль-Ахли»), Трезор Мпуту (ДР Конго, ТП Мазембе), Стивен Воргу (Нигерия, «Эньимба»).

Победители были объявлены 10 февраля 2009 года. В первой номинации победил Эммануэль Адебайор, во второй — Мохаммед Абутрика.

Лауреаты награды France Football (1970—1994) 
Последний раз премия вручалась в 1994 году. С 1995 года было решено вручать премию «Золотой мяч» игроку, играющему в европейских клубах, независимо от того, является он европейцем или нет, то есть победителем может стать в том числе африканский игрок. В 1995 году премию получил Джордж Веа.

Лауреаты награды КАФ (с 1992)

Количество побед

Победители по странам

Примечания

Ссылки 
 Список победителей на сайте КАФ
 Список победителей на сайте RSSSF 

Футбольные награды
Африканская конфедерация футбола